Yoshie Onda, née le  à Nagoya, est une patineuse artistique japonaise. Elle est entraînée Josée Chouinard. 

Elle a gagné par deux fois une médaille aux championnats des quatre continents.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Liens externes 
 

Patineuse artistique japonaise
Naissance en décembre 1982
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Naissance à Nagoya